Qingling () est un prénom d'origine chinoise qui peut faire référence à:
 Song Qingling (1893–1981), femme politique chinoise ;
  (née en 1986), joueuse de hockey sur gazon chinoise ;
 Wang Qingling (née en 1993), heptathlète chinoise ;

Voir aussi 
 Qingling Motors, fabricant de véhicules automobiles et commerciaux chinois

Homonymie